Ранчо ел Торо има више значења:

 Ранчо ел Торо (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Торо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Торо (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику